Karangsambung (Arjawinangun), een plaats in het regentschap Cirebon van de provincie West-Java
Karangsambung (Losari), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
Karangsambung (Kedungwaringin), een plaats in het Bekasi van de provincie West-Java
Karangsambung (Kadipaten), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
Karangsambung (Kalibawang), een plaats in het onderdistrict Kalibawang in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
Karangsambung (Karangsambung), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java